Salguero ist der Familienname folgender Personen:

 Gloria Salguero Gross († 2015), salvadorianische Politikerin
 Gustavo Adolfo Espina Salguero (* 1946), Präsident von Guatemala
 Rafael Salguero (* 1946), guatemaltekischer Fußballfunktionär
 Salvador Salguero (* 1951), peruanischer Fußballspieler
 Salvador Salguero (* 1967), salvadorianischer Schwimmer